«Шина» () — французский абсурдно-комедийный фильм ужасов 2010 года об автомобильной покрышке, которая ожила и стала убивать людей при помощи телекинеза. Автором сценария и режиссёром картины является Квентин Дюпье, более известный как Mr. Oizo. На Каннском кинофестивале фильм приняли холодно, однако широкой публике он понравился больше.

Сюжет 
В Калифорнии группа людей наблюдает за покрышкой через бинокли. Покрышку зовут Роберт, и она оживает. Внезапно у Роберта обнаруживается страсть к просмотру гонок Наскар, подглядыванию за девушками в душе и массовым убийствам. И их быстро убивают

В ролях

Показы 
Фильм был показан 15 мая 2010 года в Каннах. Премьера за пределами Франции состоялась 9 июля 2010 года на . Фильм также был показан и на других кинофестивалях, где получил в целом положительные отзывы.

Отзывы 
На премьере в Каннах фильм получил негативные отклики.  назвала фильм «одним из самых странных экспериментов в жанре в последнее время». The Telegraph дала фильму ироническое заключение: «Мог ли он не быть блестящим? Будучи, с его 85 минутами, на час длиннее, чем нужно. Будучи скорее архаичным, чем дрянным. И тратя кучу времени на тупые диалоги, восхваляющие философию беспричинности». Еженедельник Variety тоже поставил низкую оценку: «Шина — фильм не страшный, не смешной, не такой умный, каким его хотят представить, едва ли кто захочет посмотреть его более одного раза».

На других фестивалях отзывы были теплее.  дал положительную оценку: «Безукоризненная работа, удачная и проработанная». The Huffington Post написала, что Квентину Дьюпье «удалось создать развлекательный, иногда немного страшный… фильм».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Кинокомедии 2010 года
Фильмы ужасов 2010 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы ужасов Франции
Чёрные комедии Франции
Фильмы, снятые на цифровой фотоаппарат
Шины транспортных средств
Фильмы Квентина Дюпьё
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma